Bernard VI van Comminges, graaf van Comminges (1176-1225)
 Bernard VI van Armagnac, graaf van Armagnac en Fézensac (1285-1319) en Rodez (1304-1313)
 Bernhard VI van Lippe, heer van Lippe (1410-1415)
 Bernhard VI van Anhalt, vorst van Anhalt-Bernburg (1420-1468)